Il gruppo dell'alluaudite è un gruppo di minerali

Minerali del gruppo dell'alluaudite 
 Alluaudite
 Arseniopleite
 Bradaczekite
 Caryinite
 Ferroalluaudite
 Hagendorfite
 Johillerite
 Maghagendorfite
 Nickenichite
 O'Danielite
 Varulite
 Yazganite

Note 

alluaudite